Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм Лановецького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Молотків Кременецького району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1638).

Історія церкви 
Храм на честь святого великомученика Юрія Переможця збудовано у 1784 році за кошти унійного священника Михайла Стебельського. Церква дерев'яна, з такою ж дзвіницею, покрита бляхою, ззовні пофарбована. У храмі є ікона Пресвятої Богородиці. З 1876 року існувала церковно-приходська школа.

Церква жодного разу не була закритою. Вона завжди залишалася осередком духовного життя.

У 2003 році розпочали оновлення храму: відреставровано дзвіницю, позолочено іконостас, ікони, вівтар, пофарбовано храм ззовні. Жертводавцями є усі жителі села.

Парохи 
 о. Василь Онищук,
 о. Орест Лисобей (з 2003).

Примітки

Джерела 
 

Церкви Кременецького району
Молотків
Церкви Святого Юрія
Культові споруди, побудовані 1784
засновані в Україні 1784